Zoltán Szarka ist der Name folgender Personen:
* Zoltán Szarka (Fußballspieler, 1942) (1942–2016), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Zoltán Szarka (Fußballspieler, 1963) (* 1963), ungarischer Fußballspieler